Diana Amft – attrice tedesca
 Georg Amft – musicista e compositore tedesco
 Torsten Amft – stilista tedesco